Flask peut désigner :
 Flask, un framework web en Python ;
 Flux Advanced Security Kernel, une architecture de sécurité pour système d'exploitation.